Nom alemany de Požarevac, a Sèrbia
 Tractat de Passarowitz (1718)